«Tubuai» puede referirse a:

 Tubuai, isla que forma parte de las Islas Australes, de la Polinesia Francesa.
 Tubuai, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.